Montar tiene diferentes significados:
En calzado, montar o centrar es el proceso por el cual el corte se une a la planta y se ciñe a la horma.  
Subirse a un animal en el que se puede cabalgar (caballo, burro, etc.)
Cabalgar sobre dicho animal.
Subirse a un vehículo o medio de transporte 
Importar o ascender a una cantidad de dinero total las partes de una cuenta unidas.
Cubrir (copular) un macho a la hembra.
Armar un aparato o máquina.
Hacer esponjosa y consistente la nata o la clara de huevo batiéndolas.
Disponer lo necesario para que una casa sea habitable o que un negocio empiece a funcionar.
Integrar un sistema de archivos alojado en un determinado dispositivo dentro del árbol de directorios de un sistema operativo (informática).